RVA steht als Abkürzung für:
 Radverkehrsanlage 
 Regionalverkehr Allgäu GmbH  (RVA)
 Reichsversicherungsamt, eine Behörde im Deutschen Reich
 Relative Volume Adjustment, Standard zur Lautstärkeregelung, siehe Replay Gain

Abkürzung